Bel Amour est un groupe de musique électronique, et plus particulièrement de House.
Notre-Dame du Bel Amour est le nom d'une église montréalaise dans le quartier de Cartierville. 
La chapelle Notre-Dame du Bel Amour a été construite par l'architecte luxembourgeois Charles Arendt.
Notre-Dame du Bel Amour est une peinture de la Vierge Marie réalisée par Innozenz Metz et vénérée depuis 1700 à Wessobrunn.
 Bel Amour est un film de François Campaux sorti en 1951.